Comore